Sprinkmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Sprinkmann (1847–?), deutscher Maler und Porträtist
 Max Sprinkmann (Max Christiaan Sprinkmann, 1876–1944), deutscher Maler und Zeichner 

Siehe auch:
 Sprickmann